Петрівська Друга сільська рада — Донецька область, Олександрівський район
 Петрівська Друга сільська рада — Одеська область, Тарутинський район